Il toponimo Faraba può riferirsi a diverse località:

Faraba, comune del Mali nel circondario di Kati
Faraba, comune del Mali nel circondario di Kéniéba